David Perry (acteur), een Frans pornoacteur
 David Perry (computerspelontwerper), een Noord-Ierse computerspelontwikkelaar